Ситенков — фамилия; имеет женскую форму Ситенкова.
 Ситенков, Артемий Викторович (род. 1983) — литовский боец смешанных единоборств, многократный призёр чемпионатов Европы по различным видам спорта.
 Ситенков, Нил (род. 1989) — латвийский футболист, полузащитник.